Uefa Champions League 2008/2009 var den 54:e säsongen av den europeiska cupen och den 17:e i form av nuvarande Uefa Champions League. Finalen spelades på Olympiastadion i Rom i Italien den 27 maj 2009 där Barcelona stod som mästare efter 2-0 mot Manchester United efter att Samuel Eto'o gjort 1-0 och Lionel Messi 2-0.

Omgångar och lottningar 

Kalendern visar datum för omgångar och lottningar.

Lag

Kvalomgångar

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången 
Förlorarna får spela första omgången i Uefacupen 2008/2009.

Gruppspel

Grupp A 

Matcher

Grupp B 

Matcher

Grupp C 

Matcher

Grupp D 

Matcher
Not: Matchen mellan Atlético Madrid och PSV Eindhoven den 26 november spelades inför tomma läktare som straff för en rasistaktion som Atlético Madrids fans hade gjort mot Marseilles spelare den 1 oktober 2008.

Grupp E 

Matcher

Grupp F 

Matcher

Grupp G 

Matcher

Grupp H 

Matcher

Slutspel

Slutspelsträd

Lottningsstruktur inför åttondelsfinalerna
Lag från samma land och lag som spelade i samma grupp i gruppspelet kan ej lottas mot varandra i åttondelsfinalerna. Grupptvåorna började hemma och lottades mot gruppettorna i Nyon fredagen den 19 december klockan 12.00.

Åttondelsfinaler 
De första åttondelsfinalerna spelas 24 & 25 februari 2009 och returmötena 10 & 11 mars 2009

CHELSEA FC - JUVENTUS FC 3-2

VILLARREAL FC - PANATHINAIKOS FC 3-2

SPORTING - BAYERN MÜNCHEN 1-12

REAL MADRID - LIVERPOOL FC 0-5

ARSENAL FC - AS ROMA 1-1, 7-5 efter straffar

ATLÉTICO MADRID - FC PORTO 2-2, Porto vidare på fler gjorda bortamål.

LYON - FC BARCELONA 3-6

INTER - MANCHESTER UNITED 0-2

Kvartsfinaler 
Matcherna spelades 7/8 april och returmatcherna 14/15 april 2009. På grund av 20-årsdagen av Hillsborougholyckan ville Liverpool FC inte spela sin returmatch den 15 april och fick därför spela den en dag tidigare, den 14 april 2009.
Lottningsstruktur inför Kvartsfinal/Semifinal/Final

VILLARREAL - ARSENAL FC 1-4

MANCHESTER UNITED - PORTO 3-2

LIVERPOOL - CHELSEA 5-7

BARCELONA - BAYERN MÜNCHEN 5-1

Semifinaler 
Matcherna spelades 28/29 april och 5/6 maj 2009.

MANCHESTER UNITED - ARSENAL FC 4-1

FC BARCELONA - CHELSEA FC 1-1, Barcelona vidare på fler gjorda bortamål.

Final 
Finalen i UEFA Champions League 2008/2009 spelades den 27 maj 2009 på Stadio Olimpico i Rom, Italien och startade klockan 20:45 CEST. Barcelona vann matchen med 2–0 efter mål från Samuel Eto'o och Lionel Messi. Barcelonas vinst innebar att de som första spanska klubb vann trippeln (Ligan, Inhemska Cupen och CL). För femte året i rad var ett av finallagen från England. Manchester United var de första regerande vinnare att nå final sedan Juventus 1997. Vid vinst hade de blivit första klubb att vinna cupen två år i rad sedan Milan 1990.

Matchfakta

Se även 
 Uefacupen 2008/2009
 Intertotocupen 2008

Referenser

Webbkällor